Нижче наведено список 82 муніципалітетів метрополійного міста Палермо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Палермо